V0 steht für:
 Conviasa, venezolanische Fluggesellschaft (IATA-Code)

V-0 steht für:
 eine Brennbarkeitsklasse von Kunststoffen nach UL94

v0 steht für:
 Anfangsgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit am Anfang einer Bewegung, in physikalischen Formeln
 Mündungsgeschwindigkeit in ballistischen Berechnungen
 den Namen der Verbandszeitschrift des Bund der Militär- und Polizeischützen e. V.
Siehe auch:
 VO

Abkürzung